Брест — топонім, нижче наведено відомі значення цього слова:

Міста

Берестя — місто в Білорусі (також застарілі — Брест, Брест-Литовськ).

Брест — місто в Німеччині, земля Нижня Саксонія.
 Брест — громада в Німеччині, земля Мекленбург-Передня Померанія.

Брест — місто в Польщі (Берестя-Куявське).

Брест — місто у Франції.

Села

Брест  — село в Плевенській області

Брест  — село, Північна Македонія, община Македонський Брод
 Брест  — село, Північна Македонія, община Чучер-Сандево
 Брест  — село, Північна Македонія, община Штип

Брест — поселення в общині Іг, Осреднєсловенський регіон

Спорт 
Брест — професіональний футбольний клуб з Бреста, Франція

Див. також 
 Брестів
 Берестя-Куявське
 Берестя (значення)
 Бересть (значення)
 Берест